Мордеха́й (, на идише произносится Мо́рдхэ; уменьшительная форма на идише — Мо́тл; уменьшительная форма на иврите — Мо́ти, реже: Мо́рди) — еврейское мужское имя персидского происхождения. Происходит от имени бога Мардука, значение — «слуга Мардука». В русском варианте — Мардохей, также Мордух.

Происхождение 
Впервые это имя встречается в Танахе (Ветхом Завете), в книге Эсфирь (Эстер). Мордехай спас жизнь царю Артаксерксу (Ахашверошу) и стал впоследствии его первым министром.

Люди, носившие это имя 
 Мордехай Вануну (род. 1954) — израильский техник-ядерщик, осуждённый за предательство и шпионаж.
 Мордехай Анелевич (1919—1943) — руководитель восстания в Варшавском гетто.
 Мордехай Гольденберг (1883—1941) — бессарабский еврейский прозаик, поэт и журналист. Писал на иврите и на идише.
 Мордехай Каплан (1881—1983) — религиозный философ, основатель реконструктивизма
 Мордехай Рихлер (1931—2001) — канадский писатель, сценарист и публицист.
 Мордехай Бен Давид (род. 1951) — еврейский певец.
 Мордехай Зеев Файерберг (1874—1899) — еврейский писатель.

Примечания 

Мужские имена
Имена персидского происхождения
Библейские имена
Еврейские имена
Страницы значений:Тёзки